Hardy Åström, švedski hokejist, * 29. marec 1951, Skellefteå, Švedska.

Åström je v švedski ligi branil za klube Skellefteå AIK, Örebro IK, MoDo Hockey in Södertälje SK, s katerim je v sezoni 1984/85 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, skupno pa branil na 39-ih tekmah. V ligi NHL je branil skupno tri sezone za kluba New York Rangers in Colorado Rockies.

Statistika kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 74/75
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .883
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.71
| .881
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.17
| .876
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8.85
| .785
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 36
| 0
| 0
| 0
| 12
| 4.07
| .862
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 77/78
|
| 27
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.71
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 77/78
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 26
| 34
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.88
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Rockies
| NHL
| 79/80
|
| 49
|
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Worth Texans
| CHL
| 80/81
|
| 7
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.65
| .881
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Colorado Rockies
| NHL
| 80/81
|
| 30
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 81/82
|
| 36
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 4.84
| .843
|
| 2
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
|
| 32
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 1
| 2
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.97
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 27
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.38
| .875
|
| 8
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.15
| .907
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 28
| 36
| 0
| 0
| 0
| 12
| 3.16
| .887
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.29
| .895
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Colorado Rockies
Hokejisti Fort Worth Texans
Hokejisti Oklahoma City Stars
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Södertälje SK